Кирилл Геннадьевич Селезнёв (23 апреля 1974, Ленинград) — российский управленец, генеральный директор, член совета директоров ООО «РусХимАльянс», бывший генеральный директор «Газпром межрегионгаза», председатель совета директоров Мосэнерго, член совета

директоров ПАО «Газпром нефть».

Семья 
Отец: Геннадий Васильевич Селезнёв.

Образование 
Окончил ГБОУ СОШ № 230 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
В 1992—1997 годы учился в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» по специальности «Импульсные устройства и автоматические роторные линии». В 2002 году закончил СПбГУ по специальности «финансы и кредит».

Карьера 
В 1997—1998 годы — менеджер в «Балтийской финансовой компании». В 1998—1999 годы — технический аналитик по инструментам денежного рынка, специалист, ведущий специалист по ценным бумагам отдела фондовых операций в инвестиционно-финансовой группе «Менеджмент. Инвестиции. Развитие». В 1999—2000 годы — главный специалист группы по координации инвестиционной деятельности Санкт-Петербургского морского порта. В 2000—2001 годы — начальник налоговой группы «Балтийской трубопроводной системы», затем — в её филиале «Верхневолжские магистральные нефтепроводы».

В 2001—2002 годы — заместитель руководителя аппарата правления — помощник председателя правления ОАО «Газпром». С апреля 2002 года — начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», с сентября 2002 года — член правления ОАО «Газпром». С июля 2004 по июнь 2008 года — член совета директоров РАО «ЕЭС России». С 20 марта 2003 года — генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз». С 2007 года — председатель совета директоров Мосэнерго, контроль над которой был постепенно приобретён структурами «Газпрома».

Примечания

Ссылки 
 Глава «Межрегионгаза» получил кресло в «Мосэнерго»

Газовая промышленность
Персоналии:Газпром
Персоналии:Нефтяная промышленность
Управленцы России
Предприниматели России
Общественные деятели России
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета